Kirijenko ist der Familienname folgender Personen:

 Grigori Anatoljewitsch Kirijenko (* 1965), sowjetischer bzw. russischer Fechter
 Sergei Wladilenowitsch Kirijenko (* 1962), russischer Politiker
 Sinaida Michailowna Kirijenko (1933–2022), sowjetische bzw. russische Schauspielerin
 Waleri Wiktorowitsch Kirijenko (* 1965), sowjetischer bzw. russischer Biathlet